Januszkowice :

 Januszkowice (Sainte-Croix), localité polonaise de la gmina de Tuczępy, située dans le powiat de Busko en voïvodie de Sainte-Croix. 
 Januszkowice (Basses-Carpates), localité polonaise de la gmina de Brzostek, située dans le powiat de Dębica en voïvodie des Basses-Carpates. 
 Januszkowice (Opole), localité polonaise de la gmina de Zdzieszowice, située dans le powiat de Krapkowice en voïvodie d'Opole. 
 Januszkowice (Basse-Silésie), localité polonaise de la gmina de Długołęka, située dans le powiat de Wrocław en voïvodie de Basse-Silésie